Терсалга́й — деревня в Кожевниковском районе Томской области. Входит в состав Песочнодубровского сельского поселения

География 
Деревня расположена чуть западнее центральной части Кожевниковского района, в 11 км от границы с Новосибирской областью, на берегу реки Бакса. Расстояние до административного центра района — 44 км. Примерно в 1 км к северу находится центр поселения — с. Песочнодубровка, в 0,5 км к западу — д. Новоуспенка.

История 
Первые упоминания относятся к XVII веку. Изначально в Терсалгае проживали обские татары, которые к началу XX века полностью обрусели.
По переписи 1897 года здесь проживало 417 человек, из них 340 — татары, 71 — русские и 5 — казанские татары. Входила в состав Мало-Шегарскую инородную управу. Татары этой волости причесляли себя к роду Теренья-Аймак.

В 1926 году село Терсалгай состояло из 125 хозяйств, основное население — русские. Центр Терсалгайского сельсовета Богородского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
По переписи 1897 года основным населением были обские татары.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 80 %.

Социальная сфера и экономика 
В деревне есть основная общеобразовательная школа, Дом культуры и библиотека. Работает фельдшерско-акушерский пункт.

В ноябре 2012 года освящён православный храм.

Основу экономики деревни составляет сельское хозяйство. Крупнейший производитель в данной сфере в Терсалгае — филиал ЗАО «Дубровское».

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района